Ильичёвское — название населённых пунктов:

Киргизия 
 Ильичёвское — село в Кеминском районе Чуйской области.

Россия 
 Ильичёвское — село в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии.
 Ильичёвское — упразднённое село в городском округе Судак

См. также 
 Ильичёвское — озеро в Выборгском районе Ленинградской области
 Ильичовское
 Ильичёвское сельское поселение